8B steht für:
 sehr weich, tiefschwarz, siehe Bleistift#Härtebezeichnung
 TransNusa Air Services (IATA-Code), indonesische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 B8

8B